QP steht für:
 Airkenya, eine kenianische Fluggesellschaft, nach dem IATA-Airline-Code
 Qatar Petroleum, ein Mineralölunternehmen, das zu ExxonMobil gehört; siehe auch ExxonMobil
 Qualified Person, englisch für „sachkundige Person“, ein Begriff aus dem europäischen Arzneimittelrecht
 QP 64, ein Plattenbautyp von Wohngebäuden aus der DDR-Zeit, der eine Abkürzung für Querplatte darstellt und das Jahr der Ersterrichtung angibt (1964)
 QP 71, ein weiterer Plattenbautyp von Wohngebäuden aus der DDR-Zeit
 Quadratisches Programm, ein spezielles Optimierungsproblem in der mathematischen Optimierung.

Qp steht für:
 Primärenergiebedarf

QP